Acantholimon — рід квіткових рослин з родини кермекових (Plumbaginaceae).

Етимологія 
Наукова назва Acantholimon походить від  — «голка»,  — «луг».

Біоморфологічна характеристика 
Це високогірні, багатогіллясті, як правило колючі кущики, що формують подушку, з лінійно-трійчастими, субциліндричними, голчастими чи шилоподібними, майже завжди гострими листками. Листя на гілках поточного року, скупчене, сидяче, стійке на старих гілках після в'янення; весняне листя в основі гілок поточного року та подібне або відмінне від літнього листя. Суцвіття в пазухах весняного листя — колосоподібні китиці; колосочки 1–5-квіткові, ефектні. Чашечка воронкоподібна, рідше трубчаста, 5-жилкова, 5–10-лопатева чи зі зрізаною кінцівкою; кінцівки пурпурного, рожевого чи білого кольору. Віночок злегка виступає з чашечки; пелюстки в основі злегка зрощені. Пелюстки з короткими кігтями. Тичинок 5. Коробочки довгасто-ниткоподібні.

Поширення 
Рід містить приблизно 300 видів, які поширені від Албанії й Греції до Сіньцзяну.

Використання 
Деякі види використовуються як декоративні рослини.

Види 

 Acantholimon acanthobryum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss.
 Acantholimon acmostegium Boiss. & Buhse
 Acantholimon aegaeum F.W.Mey.
 Acantholimon afanassievii Lincz.
 Acantholimon agropyroideum  Mobayen
 Acantholimon ahangarense Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon alaicum Czerniak.
 Acantholimon alatavicum Bunge
 Acantholimon alavae Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon albanicum O.Schwarz & F.Mey.
 Acantholimon alberti Regel
 Acantholimon albocalycinum  Assadi & Mirtadz.
 Acantholimon alexandri Fed.
 Acantholimon alexeenkoanum  Czerniak. ex Ikonn.
 Acantholimon amoenum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon anatolicum Yild.
 Acantholimon androsaceum (Jaub. & Spach) Boiss.
 Acantholimon anisophyllum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon annae Lincz.
 Acantholimon antilibanoticum Mouterde
 Acantholimon anzobicum Lincz.
 Acantholimon araxanum Bunge
 Acantholimon argyrostachyum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon aristulatum Bunge
 Acantholimon armenum Boiss. & A.Huet
 Acantholimon artosense Dogan & Akaydin
 Acantholimon arundoscapum Mobayen
 Acantholimon aspadanum Bunge
 Acantholimon asphodelinum Mobayen
 Acantholimon astragalinum Mobayen
 Acantholimon atrofuscum Rech.f.
 Acantholimon atropatanum Bunge
 Acantholimon auganum Bunge
 Acantholimon aulieatense Czerniak.
 Acantholimon austroiranicum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon avanosicum Doan & Akaydn
 Acantholimon avenaceum Bunge
 Acantholimon azizae Mobayen
 Acantholimon bakhtiaricum Assadi
 Acantholimon balchanicum Korovin
 Acantholimon bashkaleicum Dogan & Akaydin
 Acantholimon ×baubaschatense Lazkov
 Acantholimon birandii Doan & Akaydn
 Acantholimon blakelockii Mobayen
 Acantholimon blandum Czerniak.
 Acantholimon bodeanum Bunge
 Acantholimon bonesseae Parsa
 Acantholimon borodinii Krasn.
 Acantholimon brachyphyllum  Boiss.
 Acantholimon brachystachyum Boiss. ex Bunge
 Acantholimon bracteatum (Girard) Boiss.
 Acantholimon brecklei Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon bromifolium Boiss. ex Bunge
 Acantholimon butkovii Lincz.
 Acantholimon cabulicum Boiss.
 Acantholimon caesareum Boiss. & Balansa
 Acantholimon calocephalum Aitch. & Hemsl.
 Acantholimon calvertii Boiss.
 Acantholimon capitatum Sosn.
 Acantholimon carinatum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon caryophyllaceum Boiss.
 Acantholimon catenatum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon cephalotes Boiss.
 Acantholimon cephalotoides Rech.f.
 Acantholimon chitralicum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon chlorostegium Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon chrysostegium Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon cleistocalyx Hand.-Mazz.
 Acantholimon collare Köie & Rech.f.
 Acantholimon compactum Korovin
 Acantholimon confertiflorum Bokhari
 Acantholimon cupreo-olivascens Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon cymosum Bunge
 Acantholimon damassanum Mobayen
 Acantholimon davisii Akaydin & M.B.Crespo
 Acantholimon demavendicum Bornm.
 Acantholimon densiflorum Assadi
 Acantholimon desertorum Regel
 Acantholimon dianthifolium Bokhari
 Acantholimon diapensioides Boiss.
 Acantholimon distachyum Boiss.
 Acantholimon distichum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon diversifolium  O.Schwarz & F.Mey.
 Acantholimon doganii Bagci, Dogu & Akaydin
 Acantholimon ecae Aitch. & Hemsl.
 Acantholimon edmondsonii Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon ekatherinae (O.Fedtsch.) Czerniak.
 Acantholimon ekbergianum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon ekimii Dogan & Akaydin
 Acantholimon embergeri Mobayen
 Acantholimon erinaceum (Jaub. & Spach) Lincz.
 Acantholimon erythraeum Bunge
 Acantholimon eschkerense Boiss. & Hausskn.
 Acantholimon esfandiarii Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon evrenii Dogan & Akaydin
 Acantholimon fasciculare Boiss.
 Acantholimon faustii Trautv.
 Acantholimon fedorovii Tamamsch. & Mirzojeva
 Acantholimon festucaceum (Jaub. & Spach) Boiss.
 Acantholimon fetissovii Regel
 Acantholimon flabellum Assadi
 Acantholimon flexuosum Boiss. & Hausskn. ex Bunge
 Acantholimon fominii Kusn.
 Acantholimon gabrieljaniae Mirzoeva
 Acantholimon gadukense Mobayen
 Acantholimon gemicianum Kaptaner Igci, Körüklü & Aytaç
 Acantholimon genistoides (Jaub. & Spach) Boiss.
 Acantholimon ghoranum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon gilliatii Turrill
 Acantholimon gillii Rech.f. & Köie
 Acantholimon glabratum Assadi
 Acantholimon glumaceum (Jaub. & Spach) Boiss.
 Acantholimon glutinosum Rech.f. & Köie
 Acantholimon goeksunicum Doan & Akaydn
 Acantholimon gorganense Mobayen
 Acantholimon gracillimum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon graecum F.W.Mey.
 Acantholimon grammophyllum Rech.f. & Köie
 Acantholimon griffithianum Boiss.
 Acantholimon gulistanum Bunge
 Acantholimon haesarensis Bornm. ex Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon halophilum Bokhari
 Acantholimon hariabense Rech.f. & Köie
 Acantholimon hedinii Ostenf.
 Acantholimon heratense Bunge
 Acantholimon heweri Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon hilariae Ikonn.
 Acantholimon hindukushum Mobayen
 Acantholimon hissaricum Lincz.
 Acantholimon hohenackeri (Jaub. & Spach) Boiss.
 Acantholimon homophyllum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon hormozganense Assadi
 Acantholimon horridum Bunge
 Acantholimon hoshapicum Dogan & Akaydin
 Acantholimon huetii Boiss.
 Acantholimon hyalinum Rech.f. & Köie
 Acantholimon hypochaerum Bokhari
 Acantholimon hystrix Stapf
 Acantholimon ibrahimii Akaydin
 Acantholimon iconicum (Boiss.) Boiss. & Heldr.
 Acantholimon incomptum Boiss. & Buhse
 Acantholimon inerme Rech.f. & Köie
 Acantholimon jarmilae Halda
 Acantholimon kandaharense Rech.f.
 Acantholimon karabajeviorum Lazkov
 Acantholimon karadarjense Lincz.
 Acantholimon karamanicum Akaydin & Doan
 Acantholimon karatavicum Pavlov
 Acantholimon karelinii (Stschegl.) Bunge
 Acantholimon kaschgaricum Lincz.
 Acantholimon katrantavicum  Lincz.
 Acantholimon kermanense Assadi & Mirtadz.
 Acantholimon kjurendaghi Meszer.
 Acantholimon knorringianum Lincz.
 Acantholimon koeiei Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon koelzii Rech.f. & Köie
 Acantholimon koeycegizicum Doan & Akaydn
 Acantholimon kokandense Bunge
 Acantholimon komarovii Czerniak.
 Acantholimon korolkovii (Regel) Korovin
 Acantholimon kotschyi (Jaub. & Spach) Boiss.
 Acantholimon kuramense Lincz.
 Acantholimon kutschanense Rech.f.
 Acantholimon laevigatum (T.X.Peng) Kamelin
 Acantholimon langaricum O.Fedtsch. & B.Fedtsch.
 Acantholimon latifolium Boiss.
 Acantholimon laxiflorum Boiss. ex Bunge
 Acantholimon laxum Czerniak.
 Acantholimon lepturoides (Jaub. & Spach) Boiss.
 Acantholimon leucacanthum (Jaub. & Spach) Boiss.
 Acantholimon leucochlorum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon libanoticum Boiss.
 Acantholimon linczevskianum Lazkov
 Acantholimon linczevskii Pavlov
 Acantholimon litvinovii Lincz.
 Acantholimon longiflorum Boiss.
 Acantholimon longiscapum Bokhari
 Acantholimon lycaonicum Boiss. & Heldr.
 Acantholimon lycopodioides (Girard) Boiss.
 Acantholimon macranthum Rech.f. & Köie
 Acantholimon macropetalum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon macrostachyum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon majewianum Regel
 Acantholimon manakyanii Ogan.
 Acantholimon margaritae Korovin
 Acantholimon melananthum Boiss.
 Acantholimon mikeschinii Lincz.
 Acantholimon minshelkense Pavlov
 Acantholimon mirtadzadinii  Assadi
 Acantholimon mishaudaghense Mobayen
 Acantholimon mobayenii Assadi & Ghahr.
 Acantholimon modestum Bornm. ex Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon moradii Assadi
 Acantholimon movdarinum Parsa
 Acantholimon muchamedshanovii Lincz.
 Acantholimon multiflorum (Bokhari) Dogan & Akaydin
 Acantholimon muradicum O.Schwarz & F.Mey.
 Acantholimon nabievii Lincz.
 Acantholimon narynense Lazkov
 Acantholimon nawaricum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon nigricans Mobayen
 Acantholimon nikitinii Lincz.
 Acantholimon nuratavicum Zakirov
 Acantholimon oliganthum Boiss.
 Acantholimon oliveri (Jaub. & Spach) Boiss.
 Acantholimon olympicum (Boiss.) F.W.Mey.
 Acantholimon ophiocladus Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon pamiricum Czerniak.
 Acantholimon parviflorum Regel
 Acantholimon pavlovii Lincz.
 Acantholimon peculiare Rech.f.
 Acantholimon petraeum Boiss. & Hausskn. ex Bunge
 Acantholimon petuniiflorum  Mobayen
 Acantholimon physostegium Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon podlechii Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon poliochlorum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon polystachyum Boiss.
 Acantholimon pskemense Lincz.
 Acantholimon pterostegium Bunge
 Acantholimon puberulum Boiss. & Balansa
 Acantholimon pulchellum Korovin
 Acantholimon purpureum Korovin
 Acantholimon quettensis Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon quinquelobum Bunge
 Acantholimon raddeanum Czerniak.
 Acantholimon raikoviae Czerniak. ex Minchevskii
 Acantholimon rechingeri Freitag
 Acantholimon reflexifolium Bokhari
 Acantholimon restiaceum Bunge
 Acantholimon revolutum Rech.f. & Köie
 Acantholimon rhodopolium Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon riyatguelii Yildirim
 Acantholimon roborowskii Czerniak.
 Acantholimon rudbaricum (Bornm.) Bornm.
 Acantholimon ruprechtii Bunge
 Acantholimon sahendicum Boiss. & Buhse
 Acantholimon salangensis Bokhari
 Acantholimon saravschanicu m Regel
 Acantholimon sarytavicum Lincz.
 Acantholimon saxifragiforme Hausskn. & Sint. ex Bokhari
 Acantholimon scabrellum Boiss. & Hausskn.
 Acantholimon schachimardan icum Lincz.
 Acantholimon schahrudicum Bunge
 Acantholimon schemachense Gross
 Acantholimon schirazianum Boiss.
 Acantholimon schizostegium Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon scirpinum Bunge
 Acantholimon sclerophyllum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon scorpius (Jaub. & Spach) Boiss.
 Acantholimon senganense Bunge
 Acantholimon serotinum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon sirchense Assadi & Mirtadz.
 Acantholimon solidum Rech.f. & Köie
 Acantholimon sorchense Rech.f.
 Acantholimon speciosissimum Aitch. & Hemsl.
 Acantholimon spinicalyx Köie & Rech.f.
 Acantholimon spirizianum Mobayen
 Acantholimon squarrosum Pavlov
 Acantholimon stanjukoviczii Lincz. ex Ikonn.
 Acantholimon stapfianum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon stenorhaphium  Rech.f.
 Acantholimon stereophyllum  Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon stocksii Boiss.
 Acantholimon strictiforme Nikitina ex Lazkov
 Acantholimon strictum Czerniak.
 Acantholimon strigillosum Bokhari
 Acantholimon stroterophyllum Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon subavenaceum Lincz.
 Acantholimon subflavescens Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon subsimile Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon subulatum Boiss.
 Acantholimon takhtajanii Ogan.
 Acantholimon talagonicum Boiss.
 Acantholimon tarbagataicum  Gamajun.
 Acantholimon taschkurganic um Lincz. & N.I.Akshigitova
 Acantholimon tataricum Boiss.
 Acantholimon tenuiflorum Boiss.
 Acantholimon termei Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon tianschanicum  Czerniak.
 Acantholimon titovii Lincz.
 Acantholimon tomentellum Boiss.
 Acantholimon tournefortii Boiss.
 Acantholimon tragacanthinum (Jaub. & Spach) Boiss.
 Acantholimon tricolor Rech.f. & Köie
 Acantholimon trojanum F.W.Mey.
 Acantholimon truncatum Bunge
 Acantholimon tulakensis Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon turcicum Dogan & Akaydin
 Acantholimon ulicinum (Willd. ex Schult.) Boiss.
 Acantholimon vacillans Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon varivtzevae Czerniak.
 Acantholimon vedicum Mirzoeva
 Acantholimon velutinum Czerniak.
 Acantholimon venustum Boiss.
 Acantholimon virens Czerniak.
 Acantholimon viscidulum Boiss.
 Acantholimon vvedenskyi Lincz.
 Acantholimon wendelboi Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon wiedemanii Bunge
 Acantholimon wilhelminae Rech.f. & Schiman-Czeika
 Acantholimon xanthacanthum Rech.f. & Köie
 Acantholimon yamense Turrill
 Acantholimon yildizelicum Akaydin
 Acantholimon zaeifii Assadi
 Acantholimon zakirovii Beshko

Примітки 

Роди рослин
Кермекові